Skrzydłowy – termin używany na określenie pozycji zawodników w różnych sportach drużynowych ustawionych najczęściej na bokach boiska.
 w koszykówce – niski skrzydłowy oraz silny skrzydłowy,
 w  piłce siatkowej – skrzydłowy to zazwyczaj określenie lewego lub prawego „atakującego”,
 w piłce ręcznej – skrzydłowy,
 w rugby (zarówno w odmianie 13-, jak i 15-osobowej) – , 
 w piłce nożnej – skrzydłowy to określenie bocznego napastnika, niekiedy także bocznego pomocnika.